Александр Михайлович Черников () — российский хоккеист, нападающий.

Биография 
Воспитанник тольяттинского хоккея. С детства играл вместе с Юрием Петровым, оба начали профессиональную карьеру в 2002 году в «Ладе-2» в первой лиге, в 2003—2005 годах играли за самарский ЦСК ВВС. Перед сезоном 2005/06 тройка Черников — Петров — Максим Кривоножкин перешла в «Трактор»; команда тогда стала чемпионом высшей лиги и вернулась в Суперлигу. Перед сезоном 2007/08 тройка вернулась в «Ладу». Отыграв год, Кривоножкин перешёл в «Амур», а Петров и Черников провели вместе три года. В связи с отсутствием финансирования летом 2010 г. перешёл в новосибирскую «Сибирь». Затем играл за «Локомотив» Ярославль (2012/13 — 2013/14), «Ладу» (2014/15), «Авангард» Омск (2015/16), «Трактор» (2016/17 — 2017/18), «Адмирал» Владивосток (2018/19). В сезоне 2019/20 — игрок нижнекамского «Нефтехимика», выступающего в КХЛ.

Статистика

Клубная карьера 
 Последнее обновление: 1 мая 2012 года

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккейные нападающие
Игроки ХК ЦСК ВВС
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Нефтехимик»